Malvin steht für:
 Malvin, ein in Pflanzen vorkommender roter bis blauer Farbstoff aus der Gruppe der Anthocyane
 Malvin (Name), siehe dort zu Namensträgern
 Malvín Norte, eine Stadt in Uruguay
 Club Malvín, ein Sportverein in Montevideo, Uruguay 
 einen Handelsnamen von Captan, einem Fungizid